Rio Capivara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Capivara (periodiskt vattendrag i Brasilien, Piauí, lat -5,02, long -41,46), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, Sergipe), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,67, long -52,70), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,80, long -50,97), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,67, long -48,35), 

Robotskapade Brasilienförgreningar